Parlement van Frankrijk
 
 1789, resp. 1946-nu: Assemblée nationale: Nationale Vergadering (Frankrijk), Franse lagerhuis
 1945-1946: Assemblée Nationale Constituante (1945-1946)
 1870-1940: Assemblée Nationale (geschiedenis) (Derde Republiek) 
 1848: Assemblée Constituante
 1791-1792: Assemblée legislative: Wetgevende Vergadering
 1789-1791: Assemblée nationale constituante: Nationale Grondwetgevende Vergadering, eerste democratische parlement
 1560-1789: Assemblée du Clergé, geestelijkheid
 1583, 1596-1597, 1617, 1626, 1787 en 1788: Assemblée des Notables, adel

Overige
 Assemblée Nationale (Seychellen), parlement van de Seychellen
 De Nationale Assemblée, parlement van Suriname